Hans eller Hasse Andersson kan syfta på:

 Hans Andersson Wiggman (1712–1761), svensk ädelsmed
 Hans Andersson (1826–1900), svensk politiker
 Hans Andersson i Nöbbelöv (1848–1919), svensk politiker
 Hasse Andersson (konstnär) (1926–2003), svensk konstnär
 Hans Tvilling (född 1928), svensk fotbollsspelare och ishockeyspelare, bytte efternamn från Andersson
 Hans Andersson (socialdemokrat) (född 1931), svensk socialdemokratisk politiker, far till Mona Sahlin
 Hans Andersson (arkeolog) (född 1936), professor emeritus i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet
 Hans Andersson (vänsterpartist) (1945–2008), svensk vänsterpartistisk politiker
 Hans Andersson (friidrottare) (född 1945), svensk häcklöpare
 Hasse "Kvinnaböske" Andersson (född 1948), svensk musiker
 Hans Andersson (historiker) (född 1950), filosofie doktor i ekonomisk historia från Stockholms universitet
 Hans Andersson (bandyspelare) (född 1982), svensk bandyspelare i Edsbyns IF
 Hans Andersson (jazzmusiker)